Державний вищий навчальний заклад « Слов'янський коледж транспортної інфраструктури», раніше — Слов'янський те́хнікум залізни́чного тра́нспорту (СТЗТ). Акредитований зі статусом вищого навчального закладу І рівня.

Сьогодення 

Слов'янський коледж транспортної інфраструктури  - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації.
За роки існування коледж підготував більше 25 тисячі молодших спеціалістів для підприємств та організацій залізничного транспорту.
За чотирма провідними спеціальностями по денній та заочній формах навчання щорічно навчаються біля 1500 студентів .
Коледж має два навчальних корпуси, в яких знаходяться оснащені на високому технічному рівні 23 лабораторії та 20 кабінетів, навчальні майстерні, спортивна зала, актова зала, бібліотека з читальною залою.
У коледжі є гуртожиток. Працюють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, клуби за інтересами.
Студенти коледжу отримують стипендію у розмірі близько 700 гривень.

Академічні можливості 
Випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання за скороченою програмою в Українській державній академії залізничного транспорту , Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту, Східноукраїнському національному університеті ім. В.Даля, Харківському національному університеті радіоелектроніки, Донецькому інституті залізничного транспорту  за комплексом «Коледж – ВУЗ».

Випускники профтехліцеїв з повною середньою освітою мають можливість стати студентом коледжу без вступних іспитів та без сертифікатів незалежного тестування за комплексом «Профтехліцей (училище)-Коледж».

Спеціальності 
Слов'янський коледж транспортної інфраструктури готує випускників за денною та заочною формою навчання за наступними спеціальностями:

5.07010504 – Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць;

5.07010501 – Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу;

5.07010502 – Технічне обслуговування і ремонт вагонів;

5.05090302 – Обслуговування і ремонт пристроїв зв'язку та оргтехніки;

5.05020204 – Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на  залізничному транспорті.

Форма та строк навчання 
Форма навчання – денна та заочна

На денну форму навчання приймаються особи на базі 9-ти та 11-ти класів, на заочну форму навчання – особи на базі 11-ти класів, з освітою "кваліфікований робітник" за профільним напрямом .

Прийом документів для вступу на денну форму навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста закінчується 20 липня,

на заочну форму навчання - 14 серпня.

Строк навчання:

-на денному відділенні - 3 роки 10 місяців(база 9 класів), 2 роки 10 місяців(база 11 класів), за скороченою формою - 1 рік 10 місяців;

-на заочному відділенні - 3 роки 6 місяців, за скороченою формою - 2 роки 6 місяців.

Сфери працевлаштування випускників 

Випускники спеціальності  «Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць» працюють електромеханіками, енергодиспетчерами, техніками-електриками на залізницях та підприємствах.

Випускники спеціальності «Технічне обслуговування , ремонт та експлуатація рухомого складу» працюють на залізничному транспорті з ремонту та експлуатації локомотивів майстрами, технологами, техніками локомотивних депо, машиністами та помічниками магістральних промислових локомотивів та електропоїздів.

Випускники спеціальності «Технічне обслуговування і ремонт вагонів» працюють на залізничному транспорті з ремонту та експлуатації вагонів: майстрами, технологами, техніками вагонних депо, начальниками поїздів.

Випускники спеціальності  «Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на  залізничному транспорті» працюють на залізничному транспорті електромеханіками оперативно – технологічного зв’язку, електромеханіками контрольно  – ремонтного пункту, електромеханіками поїзного радіозв’язку та лінійних пристроїв.

Джерела 
 Слов'янський коледж транспортної інфраструктури

Залізничні навчальні заклади України
Коледжі України
Вищі навчальні заклади Донецької області
Освіта Слов'янська
Транспортні ВНЗ України